«Next Is the E» — сингл/сборник ремиксов, выпущенный музыкантом Moby в 1992 году.

Список композиций

U.S. 12" single 

Синглы Моби